Даниил Похитонов:
 Похитонов, Даниил Даниилович (1824—1889) — генерал-лейтенант, участник русско-турецкой войны 1877.
 Похитонов, Даниил Ильич (1878—1957) — дирижёр, преподаватель, народный артист РСФСР (1957).